Николай Николаевич Азарьев ( — ) — русский морской военный деятель, капитан 1 ранга.

Биография 
Окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге с производством 15 сентября 1898 года в мичманы.

Также окончил стрелковую команду (1900 год), Артиллерийский офицерский класс, был зачислен в артиллерийские офицеры 1 разряда (1905 год).

После Гражданской войны находился в эмиграции в Шанхае. Был старшим офицером торгового судна «Шен Ан».

Убит пиратами в Жёлтом море 28 июня 1933 года.

Деятельность 
 В 1897—1900 годах плавал на крейсере «Владимир Мономах». C 1900 года — на четырёх номерных миноносцах.
 Командир миноносца «Бурный» (18 марта — 3 апреля 1904 года). Старший лейтенант (?).

 Был младшим артиллерийским офицером, затем — командиром носовой башни 305-мм орудий на эскадренном броненосце «Цесаревич» (1903—1906). Участвовал в попытке прорыва «Цесаревича» из Порт-Артура во Владивосток 28 июля 1904 года.
 Старший офицер канонерской лодки «Храбрый» (? — 24 марта 1908 года).
 Старший офицер канонерской лодки «Грозящий» (с 23 апреля 1908 года).
 Старший офицер канонерской лодки «Бобр» (1910—1911 годы), транспорта «Ока» (1911 год). 6 декабря 1910 года награжден орденом Св. Станислава II степени. 6 декабря 1912 года произведен в чин капитана 2-го ранга.
 Командир транспорта «Аргунь» (1913—1914 годы). * Командир эскадренного миноносца «Внимательный» (февраль 1915 год — ноябрь 1915),
 Командир эскадренного миноносца «Стерегущий» (7 декабря 1915—1917 годы). Капитан 1-го ранга.
 Затем воевал в белых войсках Восточного фронта.

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени.

Семья 
Жена — Вера Евгеньевна (убита вместе с мужем).

Примечания

Ссылки 
 Николай Николаевич Азарьев на сайте Корабел.ру
 История штурманской службы — АЗАРЬЕВЫ С ЭСКАДРЕННОГО БРОНЕНОСЦА «ЦЕСАРЕВИЧ»
 Люди Петербурга — Азарьев Николай Николаевич
 Броненосец «Цесаревич»

Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники Русско-японской войны (Россия)
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Русская армия Колчака
Русские эмигранты первой волны в Китае
Жертвы убийств